

Hydronyme 
 La Braize est une rivière française de Basse-Normandie, affluent de la Sée en rive droite, dans le département de la Manche.

Toponyme 
 Braize est une commune française, située dans le département de l'Allier en région Auvergne.